Bronisław Kulesza (1869–?) – polski polityk i rolnik, poseł na Sejm Ustawodawczy
 Bronisław Kulesza (1904–1981) – polski architekt, wicewojewoda krakowski